La Paz puede referirse a:

Arquitectura y edificios 
 Estadio La Paz, sede deportiva en Guinea Ecuatorial;
 Centro Médico La Paz, centro de salud en Guinea Ecuatorial;
 Hospital Universitario La Paz, centro de salud en Madrid, España;

Literatura y publicaciones
 La paz (Aristófanes), comedia de Aristófanes;
 La Paz de Murcia, periódico de Murcia, España de la segunda mitad del siglo XIX;

Topónimos 
 Parroquia La Paz, división administrativa en Zamora Chinchipe, Ecuador;
 Departamento de La Paz, división administrativa en El Salvador;
 La Paz, división administrativa en el departamento del Itapúa; 
 La Paz, localidad del estado Zulia, Venezuela

Argentina
 Departamento La Paz, división administrativa en la provincia de Catamarca;
 La Paz, localidad en el departamento San Javier, Provincia de Córdoba;
 La Paz, localidad en el departamento Totoral, Provincia de Córdoba;
 Departamento La Paz, división administrativa en la provincia de Entre Ríos;
 La Paz, localidad en la provincia de Entre Ríos;
 Departamento La Paz, división administrativa en la provincia de Mendoza;
 La Paz, localidad en la provincia de Mendoza;

Bolivia
 La Paz, ciudad del departamento de La Paz;
 Área metropolitana de La Paz, área metropolitana de la sede de gobierno boliviana;
 Departamento de La Paz, división administrativa en Bolivia;
 Laguna La Paz, espejo de agua.

Colombia
 La Paz, municipio en el departamento del Cesar; 
 La Paz, municipio en el departamento de Santander; 
 La Paz, localidad en el departamento de Cundinamarca;
 La Paz, localidad en el municipio de Cali;

España
 La Paz, localidad de la provincia de Córdoba;
 La Paz, localidad de la provincia de Granada;
 La Paz, localidad de la provincia de Valencia;
 La Paz, localidad de la provincia de Murcia;
 La Paz, localidad de la provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 La Paz, barrio de la ciudad de Cádiz;
 La Paz, barrio de la ciudad de Granada;
 La Paz, barrio de la ciudad de Madrid;
 La Paz, barrio de la ciudad de Málaga;
 La Paz, barrio de la ciudad de Zaragoza;
 Torrero-La Paz, distrito de la ciudad de Zaragoza;
 Calle de la Paz, en la ciudad de Valencia;

Estados Unidos
 La Paz, localidad del estado de Indiana;
 Condado de La Paz, división administrativa del estado de Arizona;

Filipinas
 La Paz, distrito de la ciudad de Iloílo en las Bisayas Occidentales (Región VI);
 La Paz, municipio de la provincia de Leyte;
 La Paz, municipio de la provincia de Abra;
 La Paz, municipio de la provincia de Tarlac;
 La Paz, municipio de la provincia de Agusan del Sur;

Guinea Ecuatorial
 Oyala Ciudad de la Paz es una ciudad diseñada para ser la futura capital del país

Honduras
 Departamento de La Paz, en el sudoeste del país;
 La Paz, ciudad del departamento de La Paz;

México
 La Paz, ciudad y capital del estado de Baja California Sur;
 Municipio de La Paz, división administrativa en el estado de Baja California Sur;
 Municipio de La Paz, división administrativa en el estado de México;
 La Paz, estación del Metro de Ciudad de México.

Uruguay
 La Paz, localidad en el departamento de Canelones;
 La Paz, localidad en el departamento de Colonia;

Venezuela
 La Paz, estación de la Línea 2 del Metro de Caracas.
 La Paz, barrio en la zona Norte de Barinas.

Además
 La Paz, película argentina de 2014;
 La Paz Fútbol Club, institución deportiva de La Paz, Bolivia;
 Príncipe de la Paz, título concedido a Manuel Godoy por su negociación de la Paz de Basilea (1795);

Enlaces externos